Бурачо́к () — род растений семейства Капустные. Включает в себя около 200 видов, распространённых в Европе, Азии и Северной Африке, из них в бывшем СССР произрастает 40 видов.

Название 
В декоративном цветоводстве известен под транслитерацией латинского названия Али́ссум. Вероятно, в давние времена какое-то растение из рода Бурачок (ныне неизвестное) применялось против бешенства, о чём говорит его латинское название:  — не, без (отрицание) и  — собачье бешенство.

Морфология 

Однолетние и многолетние низкорослые растения с полуодревесневающими побегами.

Листья некрупные, продолговато-ланцетные или обратнояйцевидные, опушённые, отчего имеют сероватый оттенок.

Цветки мелкие (четырёхлепестковые) с медовым запахом, белые, жёлтые или лиловые, собраны в кисти.

Химический состав 
Химический состав мало изучен. Известно, что семена имеют до 25 % жирного масла, содержащего следующие органические кислоты: линолиновая, стеариновая, олеиновая, пальметиновая, бегеновая, эйкозеновая, арахиновая. В траве выявлены алкалоиды, флавоноиды.

Использование человеком 
Бурачок — раннецветущее растение, которое может быть использовано в декоративном садоводстве как бордюрное на газонах.

Растение — хороший ранний медонос.

В медицине 
О лечебных свойствах бурачка известно с глубокой древности. Авиценна (Канон врачебной науки) называет растение «алусун»:Алусун умеренно сушит и очищает, он помогает от веснушек и растворяет и всё это делает умеренно. Гален говорит: он полезен от укуса бешеной собаки по своему свойству и многих вылечил, а потому называется — алусун.

На Алтае произрастают четыре вида рода Бурачок: , ,  и . В народной медицине все эти виды не различаются и применяются одинаково.

В южной и средней полосе России произрастает бурачок горный (Alyssum montanum), сходный по строению с сибирскими видами. В народной медицине считается, что препараты из этого растения обладают слабительным и мочегонным действием.

Водный настой бурачка применяли в старину внутрь при укусах бешеных животных и наружно как косметическое средство от веснушек и пятен на лице.

В Западной Сибири и на Алтае бурачок вне зависимости от вида применяется внутрь при грыжах (особенно паховой), при простуде и камнях в почках.

Консортивные связи 
На цветках бурачка питается вид жуков-нарывников Apalus bimaculatus.

Виды 

По информации базы данных The Plant List, род включает 207 видов, некоторые из них:

Примечания

Литература 

 
 
 

 Никифоров Ю. В. Алтайские травы-целители. — Горно-Алтайск: Юч-Сумер — Белуха, 1992.

Ссылки 
 Алиссум, или Бурачок  в Энциклопедии декоративных садовых растений  

Капустные
Флора Евразии
Флора Северной Африки
Медоносы